Кирю́хін — російське прізвище.

 Кирюхін Олег Станіславович (1975) — український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Кирюхін Олександр Григорович (1974) — український футболіст, захисник. Ексгравець збірної України.

Також
 Кірюхін Юрій Петрович — полковник, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища